MGM Records — лейбл звукозаписи, основанный кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer в 1946 году для того, чтобы выпускать на нём саундтреки к своим фильмам. Потом лейбл стал специализироваться на поп-музыке. Продолжал работу вплоть до 1970-х годов.

Выборочный список исполнителей 

 The Animals (US)
 Chris Bartley (Vando)
 The Beatles  with Tony Sheridan (US)
 Molly Bee
 Tony Blackburn
 Otis Blackwell
 Bobby Bloom (L&R)
 The Blues Project (Verve Forecast)
 Johnny Bristol
 Eric Burdon & War (US)
 Lou Christie
 Petula Clark (US)
 Coven
 The Cowsills
 The Mike Curb Congregation
 Daddy Dewdrop (Sunflower Records)
 Sammy Davis, Jr.
 Mark Dinning
 Micky Dolenz
 Billy Eckstine
 Tommy Edwards
 Every Mother's Son
 Five Man Electrical Band (Lionel)
 The Five Satins
 Les Fradkin (Sunflower Records)
 Connie Francis
 Paul Frees
 Friend and Lover (Verve Forecast)
 Erroll Garner
 Gloria Gaynor
 The Gentrys
 Stan Getz (Verve)
 Eydie Gorme (Also Steve & Eydie duo)
 Lionel Hampton
 Richie Havens
 Herman's Hermits (US)
 Earl Hines
 LeRoy Holmes

 The Hombres (Verve Forecast)
 Harry Horlick
 Janis Ian (Verve/Verve Forecast)
 Ian & Sylvia
 The Impalas (Cub)
 The Incredible Bongo Band (Pride)
 Jerry Landis
 Millie Jackson
 Harry James
 Joni James
 Davy Jones
 Jimmy Jones (Cub)
 Lainie Kazan
 Eartha Kitt
 Steve Lawrence (Also Steve & Eydie duo)
 Bobby Lewis
 Bob Lind (Verve Folkways)
 Vincent Lopez
 The Louvin Brothers
 The Lovin' Spoonful (Kama Sutra)
 C.W. McCall
 Vaughn Meader (Verve)
 Don Meehan
 Jaime Mendoza-Nava
 George Mitchell Minstrels (US, where they were renamed the George Mitchell Voices)
 Art Mooney
 Jaye P. Morgan
 The Mothers of Invention (Verve)
 Wayne Newton
 Larry Norman, MGM/Verve
 Roy Orbison
 Orpheus
 The Osmonds (Also Donny Osmond solo, Marie Osmond solo, Donny & Marie Osmond duo, & Little Jimmy Osmond solo)
 Gary Owens (Pride)
 Michael Parks
 George Paxton and His Orchestra
 Sandy Posey

 Lou Rawls
 Donn Reynolds
 The Righteous Brothers (Verve)
 Jeannie C. Riley
 Augie Rios
 Tommy Roe (MGM South)
 David Rose
 The Royalettes
 Sam the Sham & the Pharaohs
 Neil Sedaka
 George Shearing Quintet
 Elke Sommer
 Sopwith Camel (Kama Sutra)
 Jim Stafford
 The Stereos (Cub)
 Sister Rosetta Tharpe
 Mel Tillis
 Johnny Tillotson
 Jo Ann Tolley
 Conway Twitty
 The Tymes
 Ultimate Spinach
 The Velvet Underground (Verve)
 Walter Wanderley (Verve)
 Trade Winds (Kama Sutra)
 Hank Williams
 Hank Williams, Jr.
 Teddy Wilson
 Sheb Wooley
 Dennis Yost & the Classics IV (MGM South)
 The Sylvers (Pride)
 Marvin Rainwater
 Andy Starr
 Ultimate Spinach
 Frank Zappa (Verve)

Примечания 

Поп-лейблы
Лейблы звукозаписи США
Исчезнувшие компании США
Компании, основанные в 1946 году
Компании, упразднённые в 1976 году
Музыка в Калифорнии
Дочерние компании Vivendi